Андре Лакруа (,  5 червня 1945, Лозон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1961 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Чикаго Блек Гокс», «Гартфорд Вейлерс», «Філадельфія Блейзерс», «Нью-Йорк Голден Блейдс», «Нью-Джерсі Найтс», «Сан-Дієго Марінерс», «Х'юстон Аерос», «Нью-Інгленд Вейлерс» та «Квебек Ейсес».

Загалом провів 341 матч у НХЛ, включаючи 16 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Реда Тілсона (ОХЛ) — 1965, 1966.
 Перша команда всіх зірок ВХА — 1973, 1974, 1975.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎